Birmingham es una ciudad y área metropolitana del Reino Unido la región inglesa de West Midlands.

Birmingham también puede referirse a:
 Birmingham, ciudad en el estado estadounidense de Alabama.
 Birmingham, localidad en el estado estadounidense de Iowa.
 Birmingham, localidad en el estado estadounidense de Misuri.
 Birmingham, localidad en el estado estadounidense de Míchigan.
 Birmingham, municipio en el condado de Chester del estado estadounidense de Pensilvania.
 Birmingham, localidad en el condado de Huntingdon del estado estadounidense de Pensilvania.